Arakan-Feldzug steht für:

 Arakan-Feldzug (1825), Erster Anglo-Birmanischer Krieg
 Arakan-Feldzug (1942–43), erste alliierte Gegenoffensive gegen das vom Kaiserreich Japan besetzte Burma
 Arakan-Feldzug (1943–44), alliierte Abwehr der japanischen Operation U-Gō
 Arakan-Feldzug (1944–45), alliierte Rückeroberung der vom Kaiserreich Japan besetzten Provinz Arakan